Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brent Larkham che ha battuto in finale Alejo Mancisidor 7-6, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Christian Ruud (secondo turno)
 Brent Larkham (Campione)
 Kris Goossens (semifinali)
 Paul Wekesa (primo turno)

 Mario Visconti (primo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Lionnel Barthez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1994